Le terme Route 165 peut désigner plusieurs routes :

 Route 165 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 165 au Québec, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 165 en France